Cosford est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Cosford, village du Shropshire
RAF Cosford, base aérienne de la Royal Air Force
Cosford, ancien district rural du Suffolk
Cosford, hameau du Warwickshire
Cosford Hundred, ancien hundred du Suffolk

Homonymie de toponyme